Игла може да се отнася за:

 Игла – игла за шиене на ръка или на шевна машина;
 Игла – игла за бродиране;
 Игла – игла (или шиш) за плетене;
 Игла за акупунктура;
 Медицинска игла;
 Морска игла – вид риба от клас Лъчеперки;
 Игла (механизъм) – оръжеен механизъм;
 9К38 Игла – преносна ракетна система земя – въздух.